Termin  ima više značenja.

 2-(1,2-Epoksi-1,2-dihidrofenil)acetil-KoA izomeraza, enzim
 Gelna elektroforeza